Halle Open, właściwie Terra Wortmann Open, dawniej Gerry Weber Open, Noventi Open – męski turniej tenisowy kategorii ATP Tour 500 (w latach 2009–2014 należący do serii ATP World Tour 250) zaliczany do cyklu ATP Tour. Rozgrywany na kortach trawiastych w niemieckim Halle od 1993 roku.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia